In 2021 werd de 65ste Campeonato Gaúcho Série A2 gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio Grande do Sul. De competitie werd georganiseerd door de FGF en werd gespeeld van 14 augustus tot 28 november. União Frederiquense werd kampioen.

Tot vorig seizoen heette de competitie Divisão de Acesso, dit was het eerste seizoen onder de naam Série A2. Het vorige seizoen werd ook al na drie speeldagen stopgezet vanwege de coronacrisis in Brazilië. In tegenstelling tot vrijwel alle andere competities in het land werd de competitie niet meer hervat.

Eerste fase

Groep A

Groep B

Tweede fase

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Gaúcho
Gaucho Divisao